Astrea kan syfta på;

 Astrea – ett kvinnonamn
 Astrea (kommun) – en kommun i Colombia
 Astrea (ort) – en ort i Colombia

Se även
 HMS Astrea – flera